Greci peut désigner différentes localités :

Greci est une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie.

Greci, une commune du județ de Mehedinți
 Greci, une commune du județ de Tulcea

 Greci, un village de la commune de Petrești, dans le județ de Dâmbovița
 Greci, un village de la commune de Osica de Sus, dans le județ d'Olt
 Greci, un village de la commune de Schitu, dans le județ d'Olt
 Greci, un village de la commune de Mateești, dans le județ de Vâlcea

Greci désigne aussi le point culminant des Monts Măcin en Dobroudja roumaine, dans le județ de Tulcea.

Homonymie de toponyme